Первые в истории зимних Олимпиад соревнования по прыжкам с нормального трамплина (К-95) среди женщин прошли 11 февраля. Местом проведения соревнований стал комплекс для прыжков с трамплина «Русские горки», расположенный возле Красной Поляны. В квалификации приняли участие 30 спортсменок из 12 стран.

Первой олимпийской чемпионкой в прыжках на лыжах с трамплина стала немка Карина Фогт, серебро досталось Даниэле Ирашко из Австрии, бронза у француженки Колин Маттель. Безоговорочный лидер мирового сезона в Кубке мира, выигравшая до начала Игр 10 из 13 этапов, Сара Таканаси из Японии осталась за чертой призёров (после Олимпиады Сара выиграла 5 этапов Кубка мира из 5 оставшихся).

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Результаты